Die A Grupa 1983/84 war die 60. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 17. August 1983 und endete am 3. Juni 1984.

Meister wurde Lewski-Spartak Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Abstieg wurde neu geregelt. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab und wurden durch die beiden Gewinner der Nord- und Südgruppe der B Grupa ersetzt.  Die Teams auf den Plätzen 11 bis 14 spielten zunächst zwei Sieger in der Relegation aus, die in der A Grupa verblieben. Die Verlierer spielten anschließend gegen die jeweils Zweitplatzierten der B Grupa um zwei weitere Startplätze für die folgende Saison.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Relegation 

Die beiden Verlierer ermittelten gegen die Zweitplatzierten der B Grupa zwei weitere Startplätze für die folgende Saison.

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1983/84